Karlovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Karlovice, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec
Karlovice, comune del distretto di Bruntál, nella regione di Moravia-Slesia
Karlovice, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione
Velké Karlovice, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín